

Cinema 
 Vietnam: la grande fuga (Behind Enemy Lines) – film del 1986 diretto da Gideon Amir
 Oltre le linee nemiche (Behind Enemy Lines) – film del 1997 diretto da Mark Griffiths
 Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche (Behind Enemy Lines) – film del 2001 diretto da John Moore
 Dietro le linee nemiche II - L'asse del male (Behind Enemy Lines II: Axis of Evil) – film del 2006 diretto da James Dodson
 Dietro le linee nemiche III - Missione Colombia (Behind Enemy Lines: Colombia) – film del 2009 diretto da Tim Matheson

Musica 
 Behind Enemy Lines – gruppo musicale crust punk statunitense